Harrison Kennedy (muzikant), Amerikaans bluesmuzikant
Harrison Kennedy (voetballer), Liberiaans voetballer